Стурла Холм Легрейд (; ) — норвежский биатлонист, олимпийский чемпион в мужской эстафете (2022), пятикратный чемпион мира, обладатель Малого хрустального глобуса по программам индивидуальных гонок и гонок преследования, многократный победитель этапов Кубка мира. Выступает за клуб Baerum Skiklub.

Биатлоном занимается с 2007 года с 10 лет. До 16 лет также занимался тхэквондо, футболом, хоккеем и лыжными гонками. В качестве хобби Стурла указывает любовь к игре на гитаре и чтению книг. Также был отличником в школе: у него были высшие баллы по всем предметам, кроме норвежского языка.

По его собственным словам, до 2020 года его единственными спонсорами были его тетя Ане и дядя Ульф (что было увековечено наклейкой на винтовке).

Спортивная карьера 

Первые успехи на международной арене пришли к Стурле Легрейду на Чемпионате мира среди юниоров 2018 года (в возрастной категории до 21 года), проходившем в эстонском Отепя. В мужской эстафете команда Норвегии (Баккен, Дале, , Легрейд) заняла второе место, уступив лишь команде России. В индивидуальной гонке на 15 км он также стал серебряным призёром, уступив только Игорю Малиновскому (Россия). В спринте же остановился в шаге от пьедестала (4-е место).

Весной 2018 года ему был поставлен диагноз мононуклеоз: выздоровление заняло около года и сезон 2018/2019 пришлось пропустить. Вынужденный перерыв в карьере Легрейд постарался использовать себе во благо и попытаться улучшить свои стрелковые навыки. После выздоровления в 2020 Легрейд принял участие в Чемпионате Европы в Раубичах. В гонке преследования он завоевал серебряную медаль и в целом показал достойные результаты. После этих успехов он был делегирован на 7 этап Кубка мира. Первая гонка на столь высоком уровне состоялась для норвежского спортсмена в чешском Нове-Место 6 марта 2020 года, где в спринтерской гонке он завоевал довольно высокое для дебютанта 13 место, а в трех следующих гонках занял 15, 10 и 11 места (что характерно в этих 4 гонках он допустил только один промах)

С сезона 2020/2021 вошел в основной состав сборной Норвегии по биатлону. На самом старте сезона отстрелявшись по нулям в индивидуальной гонке в финском Контиолахти Стурла одержал победу, опередив соотечественника и прошлогоднего победителя Кубка мира Йоханнеса Бё. В дальнейшем из трех индивидуальных гонок в сезоне он выиграл две золотые медали и одну серебряную, а по итогу года Малый хрустальный глобус в этой дисциплине.

После небольшого спада на следующих нескольких этапах он завоевал победу в связке спринт-пасьют в Хохфильцине в середине декабря и вышел на второе место в Кубке мира. На протяжении всего сезона он держался в 30-60 очках от своего титулованного соотечественника Йоханнеса Бё и подошел к Чемпионату мира в качестве одного из фаворитов. На первенстве мира в Поклюке он завоевал 2 золотые медали в личных гонках и ещё 2 в эстафетах, причём золото в смешанной эстафете стало для Норвегии первым за 10 лет.

Олимпийские игры 
1 медаль (1 золотая)

Чемпионаты мира 
9 медалей (5 золотых, 3 серебряных, 1 бронзовая)

Кубок мира

Победы в личных гонках на Кубке мира, Олимпийских играх и чемпионатах мира

Подиумы на Кубке мира, Олимпийских играх и чемпионатах мира

Статистика выступлений в Кубке мира

Общий зачёт в Кубке мира 
 2019/2020 — 43-е место (155 очков)
 2020/2021 — 2-е место (1034 очков)
 2021/2022 — 2-е место (736 очков)
 2022/2023 — 2-е место (948 очков)

Результаты сезонов

Личная жизнь 
Тетя по материнской линии — Аслауг Холм, режиссёр-документалист. Встречался с американской биатлонисткой Хлоей Левинс.

Выступления на Чемпионатах мира

Среди юниоров

Выступления на Открытых Чемпионатах Европы

Примечания

Ссылки 

Биатлонисты Норвегии
Олимпийские чемпионы от Норвегии
Олимпийские чемпионы по биатлону
Чемпионы зимних Олимпийских игр 2022 года
Биатлонисты на зимних Олимпийских играх 2022 года
Чемпионы мира по биатлону